Крапивенское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Рославльского района Смоленской области России.

Административный центр — деревня Крапивна.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года с включением к 1 января 2019 года всех входивших в его состав населённых пунктов в Сырокоренское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 101,27 км²
 Расположение:  северо-восточная часть Рославльского района
 Граничит:
 на востоке — с  Калужской областью
 на юго-западе — с  Сырокоренским сельским поселением
 на северо-западе — с  Сырокоренским сельским поселением
 на севере — с  Ельнинским районом
 Крупные реки: Большая Присмара, Шуица.
 По территории поселения проходит автомобильная дорога  Москва — Варшава («Старая Польская» или «Варшавка»).

Население 
На территории поселения находилось 30 населённых пунктов.
 Крапивна, деревня
 Амшарово, деревня
 Буйково, деревня
 Воронцово, деревня
 Гуряты, деревня
 Даниловичи, деревня
 Дмитровка, деревня
 Зайцовка, деревня
 Котыревка, деревня
 Коханы, деревня
 Кривая, деревня
 Крутой Холм, деревня
 Деревня Лесничества, деревня
 Деревня Леспромхоза, деревня
 Липовка, деревня
 Мамкино, деревня
 Морозово, деревня
 Мужиково, деревня
 Новая Берёзовка, деревня
 Новые Коханы, деревня
 Орловка, деревня
 Поняты, деревня
 Прилепы, деревня
 Разбегаевка, деревня
 Сергеевка, деревня
 Старая Берёзовка, деревня
 Стрябцы, деревня
 Хачевка, деревня
 Хутор Покровский, деревня
 Шуи, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Рославльского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году